Tateyama désigne plusieurs lieux au Japon :
 Tateyama, une ville de la préfecture de Chiba
 Tateyama, un bourg de la préfecture de Toyama
 domaine de Tateyama
 château de Tateyama

 Yoshinori Tateyama (* 1975, Osaka), un lanceur de relève droitier des Ligues majeures de baseball

Toponymie japonaise
Patronyme japonais